Horvátország
Mala Plana, falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében

 Szerbia
Mala Plana falu Prokuplje községben, a Toplicai körzetben
Mala Plana falu Smederevska Palanka községben, a Podunavi körzetben